Biathlonowy bieg pościgowy kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 12 lutego na Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon.

Mistrzynią olimpijskim została Niemka Laura Dahlmeier. Drugie miejsce zajęła Słowaczka Anastasija Kuźmina, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Anaïs Bescond, reprezentująca Francję.
W zawodach wzięły udział 4 Polki. Najlepsza była Weronika Nowakowska, która ukończyła bieg na 30 miejscu, Krystyna Guzik była 36, Monika Hojnisz 43, a Magdalena Gwizdoń 49.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018